Маракан:

 Маракан — река, приток Мара (подбассейн Подкаменная Тунгуска, бассейн Енисея)
 Маракан — поселок в Бодайбинском районе Иркутской области (Россия)